Calatayud est un patronyme dont l'origine est à trouver dans la ville du même nom.

Patronyme 
Alonso de Calatayud (XVIIe siècle) est un militaire espagnol.
Bartolomé Calatayud (1882-1973)  est un compositeur, musicien et professeur de guitare espagnole.
Juan Calatayud (1979-  ) est un footballeur espagnol.
Pedro de Calatayud (1689-1773), est un prêtre jésuite espagnol, missionnaire des campagnes.
Roger-Vincent Calatayud (1954-   ) est un avocat français.
Zulia Calatayud (1979-   ) est une athlète cubaine.

Toponyme
Calatayud est une commune espagnole de la province de Saragosse.
La Comunidad de Calatayud est un groupement de communes de la province de Saragosse (Espagne).

Autres
Le Calatayud est un vin d'Espagne à l'appellation d'origine contrôlée.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique